Gilbert Arthur A'Beckett, född 1837 i Hammersmith i London, död 15 oktober 1891 i London, var en brittisk författare (dramatiker och librettist). Han var son till Gilbert Abbott A'Beckett och bror till Arthur William A'Beckett, även dessa författare.

Engelskspråkiga författare
Brittiska författare under 1800-talet
Librettister
Män
Födda 1837
Avlidna 1891
Personer från London